Кокте́йль — напиток, получаемый смешиванием нескольких жидкостей.

Кроме того, термин «коктейль» может означать:
 Коктейль или коктейльная вечеринка  — приём гостей, на котором подаются коктейли, вино и прохладительные напитки в сопровождении закусок.
«Коктейль» — художественный фильм 1937 года, режиссёр Эмануэл Грегерс.
 «Коктейль» — художественный фильм 1988 года режиссёра Роджера Дональдсона.
 «Коктейль» — художественный фильм 2006 года, режиссёр Лонг Чинг.
 «Коктейль» — художественный фильм 2012 года, режиссёр Хоми Ададжаниа.
 Коктейль Молотова — общее название простейших жидкостных зажигательных бомб.